Ratt (band), een Amerikaanse hardrock- en heavymetalband
 Antony Crowther, bijnaam van deze Britse ontwerper en componist van computerspellen

Zie ook 
 Rat (doorverwijspagina)